Cauthen ist der Familienname folgender Personen:

 Steve Cauthen (* 1960), US-amerikanischer Jockey
 Terrance Cauthen (* 1976), US-amerikanischer Boxer